Specijalna jedinica PU Bjelovarsko-bilogorske "Omega"  Nakon provedenih prvih demokratskih izbora u Republici Hrvatskoj, a nezadovoljni trenutnim političkim prilikama u državi, veliki dio srpskog pučanstva, pristaše poraženog režima i tzv. JNA, otvoreno su se usprotivili legalno izabranim organima vlasti u RH. U situaciji kada je policija predstavljala jedinu organiziranu oružanu formaciju za suprotstavljanje sve militantnijem neprijatelju koji je započeo s izvođenjem terorističkih aktivnosti, odlukom Ministra unutarnjih poslova RH u PU Bjelovarsko-bilogorskoj ustrojava se Posebna jedinica policije, 23.02.1991. godine u Bjelovaru, koja odlukom ministra UP RH dana 15.11.1991. godine mijenja naziv u Specijalna jedinica policije.
Posebna jedinica policije sastavljena je od psihofizički najsposobnijih djelatnika iz policijskih postaja Bjelovara, Križevaca, Koprivnice, Đurđevca, Virovitice, Čazme, Daruvara, Grubišnog Polja i Pakraca. Nakon provedene selekcije izvršeno je zaduživanje djelatnika materijalno tehničkim sredstvima i naoružanjem, te je otpočelo provođenje intenzivne obuke. Zbog specifične situacije u gradu Bjelovaru, gdje su smještene četiri neprijateljske vojarne, Jedinica je dislocirana na područje mjesta Mala Pisanica u nastavni centar "Kukavica" a kasnije i na planinarskom domu „Kamenitovac".
Sjedište ove specijalne jedinice je u Bjelovar.

Ratni put u Domovinskom ratu 

- Pakrac -
Nakon kratkotrajnih priprema dana 02.03.1991. godine temeljem zapovijedi ministra UP jedinica je upućena na područje Pakraca. U PP Pakrac policajci srpske nacionalnosti razoružali su mlade redarstvenike te su odbili izvršavati zapovijedi MUP-a RH. Narečenog dana u 04,00 sata Jedinica je upućena u Pakrac a iz pravca Kutine pristigle su snage Specijalne policije i ATJ Lučko. Kolona vozila zaustavljena je u šumi Kmdija kod Omanovca gdje su bile postavljene barikade preko ceste. Nakon uklanjanja barikada Jedinica je oko 06,00 sati stigla u grad Pakrac. Dio Jedinice ušao je u zgradu općine gdje su Srbi izvjesili srpsku zastavu a drugi dio je ušao u zgradu policijske postaje gdje je zatečeno nekoliko policajaca, dok su ostali policajci uklonili sva policijska vozila, naoružanje i sredstva veze izvan policijske postaje.
Neposredno nakon privođenja više osoba iz zgrade općine, s brda Kalvarija te iz obližnjih stambenih zgrada započela je pucnjava iz automatskog naoružanja po zgradi policijske postaje i općine. Nakon prestanka pucnjave koordiniranom akcijom specijalnih jedinica i ATJ Lučko izvršeno je čišćenje užeg i šireg djela grada te je sigurnosno stanje stavljeno pod kontrolu hrvatskih redarstvenika.
Ubrzo su u grad stigli pripadnici tzv. JNA, oklopnim vozilima, koja su rasporedili u središte grada ispred zgrade općine i vladikinog dvora čineći tzv. "tampon zonu". Tijekom dana u grad su stigli najviši državni, vojni i policijski dužnosnici RH i ex Jugoslavije koji su vodili cjelodnevne pregovore oko smirivanja stanja. Poslije odlaska pregovarača, oko 18,00 sati odbjegli policajci i njihovi istomišljenici započeli su pucnjavu iz streljačkog naoružanja koja je nakon intervencije prestala. Zbog specifične situacije Jedinica se zadržala na području Pakraca do 05.03.1991. godine kada je vraćena u N.C. "Kukavica". Dana 06.03.1991. godine Jedinica je vraćena na područje Pakraca u odorama temeljne policije gdje je obnašala svakodnevne zadaće. Nakon relativnog smirivanja situacije u Pakracu Jedinica je vraćena u N.C. "Kukavica" gdje je intenzivno provodila obuku po posebnom programu pripremajući se za predstojeće zadatke.

- Glina-

Prva satnija Jedinice upućena je 15.07.1991. godine na područje Gline, gdje je izvršila smjenu djelatnika temeljne policije PU Bjelovarsko- bilogorske. Obzirom na trenutnu situaciju Jedinica je raspoređena u sela Prekopa i Jukinac te u sjedište PP Glina. Ispred zgrade PP bili su raspoređeni pripadnici tzv. JNA naoružani s većim brojem tenkova i borbenih oklopnih vozila. S neprijateljske strane svakodnevno su vršene oružane provokacije iz streljačkog naoružanja.
Dana 26.07.1991. godine oko 10,00 sati izvršenje opći napad na sve obrambene linije kojom prilikom je neprijatelj uporabio tenkove i sve drugo teško naoružanje. Zbog očigledne nadmoći u ljudstvu i borbenoj tehnici neprijatelja, Jedinica se pregrupirala preko rijeke Gline u mjesto Viduševac. Tijekom borbenih djelovanja teže su ranjeni djelatnici Tanjić Ivica, Koprivnjak Zlatko, a lakše su ranjeni Lešnik Dalibor, te Hajtić Robert.

- Sirač -

Na području matične PU druga satnija Jedinice obnašala je zadaće na području PP Daruvar, gdje su teroristi započeli oružanim napadima na pučanstvo. Dana 19.07.1991. godine u akciji čišćenja šireg područja mjesta Sirač, jedno odjeljenje Jedinice upalo je u terorističku zasjedu. Prilikom nailaska kombi vozila u kojem su se nalazili djelatnici teroristi su otvorili vatru iz zasjede kojom prilikom je vozilo sletjelo u potok Pakra. Tom prilikom smrtno su stradali Cindrić Željko i Filković jvica, dok su teško ranjavanje pretrpjeli Ćurić Jozo, Hudeček Zdravko, Smolčić Ivan, Karpišek Josip, Pašalija Mika i Špoljarić Davor, dok se Šurkalović Mišo izvukao iz vozila neozlijeđen.

-o -

Na području PU kao i cjelokupnom teritoriju RH, sigurnosna situacija iz dana u dan se pogoršavala. Zbog učinkovitijeg djelovanja Jedinica je podijeljena u nekoliko borbenih grupa koje su bile smještene na području PP Grubišno Polje, PP Daruvar i PP Pakrac. Na području Grubišnog Polja prilikom evakuacije pučanstva u mjestu Gornja Rašenica u oružanom sukobu s teroristima teže je ranjen Lebinac Goran. Na području PP Daruvar u mjestu Doljani teroristi su zarobili cca 20 civila koje su vezali žicom i mučili. Jedan vod Jedinice s BOV-om uspio je potisnuti teroriste te osloboditi zarobljene od kojih su teže povrijeđeni preminuli od posljedica mučenja. 
Na gradove Pakrac, Lipik i širu okolicu izvršenje opći napad neprijatelja, 19.08.1991. godine pri čemu su uporabljeni tenkovi, VBR-i, haubice i zrakoplovi. Jedinica je upućena u pomoć policajcima i braniteljima grada. Do mjesta Omanovac Jedinica je došla s vozilima a kretanje je nastavila pješice kroz neprijateljske redove. Prilikom nailaska na barikade kod Omanovca uhićen je jedan terorist dok su ostali uspjeli pobjeći u pravcu Dereze. Nakon proboja neprijateljskih redova preko Novog Majura, Jedinica je ušla u Prekopakru gdje se spojila s ATJ Lučko i drugim braniteljima grada. U koordiniranim borbenim djelovanjima odbijen je napad te su teroristi potisnuti na polazne položaje. Postavljena je i organizirana čvrsta obrana grada i okolice, uništavani su neprijateljski bunkeri i snajperska gnijezda. Gradovi Pakrac, Lipik i šire područje od narečenog dana bili su izloženi stalnoj topničkoj vatri tako da je bilo mnogo ranjenih i poginulih branitelja.

-Kusonje -

Jedinica je upućena 08.09.1991. godine na pakračko ratište gdje je jedna skupina dragovoljaca ZNG-a upala u terorističku zasjedu u mjestu Kusonje. Tijekom borbi s teroristima dvadeset branitelja je ostalo zarobljeno a kasnije su mučeni, zlostavljani i ubijeni, dok su se dvojica branitelja uspjela izvući iz okruženja. Nakon potpisivanja primirja i pregovora s neprijateljskom stranom utvrđeno je da su branitelji zakopani pored rječice Brusnica nedaleko Kusonja gdje je izvršena ekshumacija 28. i 29 01.1992. godine.

-Doljani -

Opći napad na grad Daruvar izvršen je 16.09.1991. godine, iz uporišnih punktova terorista a najžešći napad izvršen je iz vojarne Polum u Doljanima. U koordiniranoj akciji pripadnika ZNG-a, branitelja grada i policijskih snaga, Jedinica je dana 17.09. u jutarnjim satima ušla u vojarnu. Tijekom borbenih djelovanja lakše je ranjen Klasić Stjepan. Osvajanjem vojarne u posjed oružanih snaga
RH došla je velika količina naoružanja i borbene tehnike.

-Kukunjevac -

Dana 26.09.1991. godine Jedinica je u koordiniranoj akciji s pripadnicima ZNG-a Bjelovar i Virovitica izvršila "čišćenje" na liniji Gaj - Kukunjevac - Dobrovac - Klisa - Prekopakra. U tijeku proboja teroristi su pružili vrlo jak otpor u mjestu Kukunjevac a topničku podršku imali su iz mjesta Jagma, Šeovica, Čaglić i dr.
Tijekom noći jedan dio Jedinice uspio se probiti do mjesta Klisa a preostali dio raspoređen je u mjestu Dobrovac.
U jutarnjim satima 27.09. Jedinica je uspjela ud u Prekopakru nakon čega su neprijateljske snage započele s jakom topničkom vatrom po obiteljskim kućama. Jedan topnički projektil pogodio je obiteljsku kuću gdje su se nalazili Baniček Dražen, RukTihomir i Dam Mladen, kojom prilikom je smrtno stradao Baniček Dražen, teže je ranjen Ruk Tihomir a lakše je ranjen Dam Mladen.

- Bjelovar -

Dana 29.09.1991. godine Jedinica je imala ključnu ulogu u osvajanju vojarne u Bjelovaru. Narečenog dana u jutarnjim satima iz vojarne je započeo topnički napad na grad tenkovskim i minobacačkim projektilima. Rušene su obiteljske kuće i stambene zgrade a tenkovi i oklopna vozila izišla su u grad. Oko 11,00 sati Jedinica se uključila u borbena djelovanja. Jedan vod Jedinice ušao je sa sjeverne strane vojarne (od Borika) dok su ostali djelatnici raspoređeni duž ulice M. Gupca. Nakon cjelodnevne borbe uništen je znatan broj oklopnih vozila te je u večernjim satima neprijatelj primoran na predaju. Zarobljeno je cca 400 pripadnika tzv. JNA i znatan broj domaćih pomagača (četnika). Tom pobjedom policija i vojska Republike Hrvatske, došla je u posjed velikog broja teškog naoružanja, gotovo stotinu tenkova, transportera, topova, minobacača, ogromnih zaliha pješačkog naoružanja, i opreme, koja je upućena jedinicama na prvoj crti bojišnice.
Tijekom borbe teže su ranjeni Glavinić Goran i Zagorščak Ivica.

-Pakrac - Lipik -

Zbog svakodnevnih oružanih napada neprijatelja na grad Pakrac, Lipik i naseljena mjesta, Jedinica je dana 05.10.1991. godine upućena u pomoć braniteljima. U koordiniranoj akciji s pripadnicima ZNG-a Bjelovar i Virovitica i dragovoljačke postrojbe iz Zagreba izvršeno je čišćenje komunikacije Pakračka Poljana - Gaj - Brekinska - Strežičevac - Donja Obrijež - Gornja Obrijež - Prekopakra. U tijeku borbi Jedinica je potisnula teroriste iz Gornje Obriježi, razbila postavljene barikade te uz potporu tenkova ovladala narečenim područjem. Tijekom borbi lakše su ranjeni Kolar Silvijo i Kolar Boris. Prilikom povratka za Bjelovar Jedinica je naišla na barikade u šumi Kmdija. Uz minobacačku vatru neprijatelja uklonjene su barikade s puta a teroristi su potisnuti u pravcu Dereze nakon čega je jedinica krenula ka Bjelovaru. 

-Otkos 10-

Budući da je na području općina Grubišnog Polja i Daruvara veći dio teritorija bio izoliran i pod privremenom okupacijom neprijatelja, prišlo se pripremama i realizaciji akcije oslobađanja narečenog područja. Zborno područje HV-a Bjelovar organiziralo je vojno-policijsku operaciju "Otkos 10", koja je započela dana 31.10.1991. godine. Sukladno zapovijedi Jedinica je imala zadatak proboja na liniji V. Pisanica - Buban - Zrinska - M. Grđevac - V. Barna
U mjestu Buban teroristi su izradili bunkere te postavili barikade na prilaznim putevima koje su osigurali minsko-eksplozivnim sredstvima. Prilikom nailaska Jedinice na barikade teroristi su otvorili jaku vatru iz pješačkog naoružanja zbog čega je teško ranjen Polak Darko. Zbog vrlo nepovoljne situacije na liniji djelovanja i jakog otpora terorista prvoga dana, Jedinica je topništvom nastojala oslabiti obranu neprijatelja.
Nakon jake topničke pripreme i cjelodnevnih borbi Jedinica je probila prvu liniju neprijatelja, uništene su barikade i mine. Dostignute pozicije su preuzeli pripadnici Zbora narodne garde a Jedinica je vraćena u svoju bazu gdje su izvršene dodatne pripreme. Dana 01.11.1991. godine u jutarnjim satima Jedinica je krenula u daljnja djelovanja ojačana jednim oklopnim transporterom. U brzom prodoru teroristi su potisnuti iz Zrinske, G. Kovačice i M. Grđevca. Tijekom borbi kod Bubana teže su ranjeni Topolovčan Mario i Ivančić Ivica. Nakon ulaska u M. Grđevac pronađena su četiri zarobljenika koje su teroristi likvidirali prilikom povlačenja. U tijeku borbe u više navrata djelovalo je i neprijateljsko zrakoplovstvo po Velikom Grđevcu i širem području Grubišnog Polja. Nakon čišćenja Malog Grđevca Jedinica je ušla u Veliku Barnu gdje se spojila s pripadnicima HV-a te je oslobođeno cjelokupno područje Grubišnog Polja.
Dana 10.11.1991. godine Jedinica je u koordinaciji s pripadnicima HV-a Daruvar, Bjelovar i Grubišno Polje započela s oslobađanjem okupiranog područja općine Daruvar. Jedinica je izvršila proboj na liniji Ivanovo Selo - Maslenjača - Gornja Vrijeska. Prilikom nailaska na barikade ispred G. Vrijeske teroristi su otvorili paljbu iz streljačkog i raketnog naoružanja. Napredovanje su usporavali i neprijateljski zrakoplovi koji su u niskom letu nadlijetali bojišnicu a u nekoliko navrata i borbeno djelovali. U večernjim satima, nakon potiskivanja terorista Jedinica je ušla u mjesto G. Vrijeska, dostignutu liniju preuzeli su pripadnici HV-a.
U koordinaciji s HV Bjelovar, 11.12.1991. godine, Jedinica je započela čišćenja šireg područja pakračkog ratišta. Jedinica je, podijeljena u dvije skupine, ušla u grad Pakrac s ciljem potiskivanja terorista s rubnih dijelova grada. Nakon topničke potpore HV-a jedna skupina je krenula prema Vladikinom dvoru a druga skupina u pravcu Ulice 40 divizije. Teroristi su pružili vrlo jak otpor prilikom čega je smrtno stradalo nekoliko policajaca PP Pakrac a veći broj je ranjen. Zbog djelovanja neprijateljskog topništva kod Vladikinog dvora ranjen je Božičević Ivica.
Raketno-topnička skupina uspjela je topništvom potisnuti teroriste iz zgrada u ulici 40 divizije koji su se povukli u pravcu Kusonja.
Dana 12.12.1991. godine u jutarnjim satima nastavljeno je borbeno djelovanje s ciljem da se ovlada dominantnim kotama. U početnoj fazi, uz potporu jednog tenka, očišćena je Ulica 40 divizije koju su zaposjeli pripadnici HV-a dok je Jedinica nastavila čišćenje prema brdu Kalvarija. Uz potporu topništva Jedinica je ovladala većim djelom područja Kalvarija kojom prilikom je teže ranjen Marinković Mladen a lakše su ranjeni Maras Zoran i Petreković Darko. Zbog jakog terorističkog otpora Jedinica je bila prisiljena pregrupirati snage u gradu Pakracu gdje je bila uspostavljena čvrsta obrana.
Nakon potpisivanja "Sarajevskog primirja" 03.01.1992. godine Jedinica je stalno nazočna na pakračkom ratištu sa zadaćom osiguranja odvijanja pregovora predstavnika EZ-a i tzv. JNA o poštovanju primirja i razmjeni zarobljenika. U ime hrvatske strane, pregovore su vodili predstavnici PU Bjelovarsko-bilogorske i predstavnici Zbornog područja HV Bjelovar.

-Pakrac- Bučje -

Nakon povlačenja postrojbi HV-a s pakračkog ratišta i dolaska pripadnika UNPROFOR-a, početkom 1992. godine Jedinica je preuzela osiguranje komunikacije Pakrac - Kusonje - Španovica - Bučje, koja je činila liniju razgraničenja s neprijateljem. Gotovo svakodnevno neprijatelj je oružano provocirao duž narečene komunikacije a izvršio je i nekoliko terorističkih napada na djelatnike policije. U dvije terorističke akcije ranjeni su; Biruš Davor u mjestu Gornji Grahovljani i Vinceković Mirko nedaleko Pakraca, dok je na području Bučja zbog aktiviranja ručne bombe smrtno stradao Lukačević Dubravko.

-Slavonski Brod -
Zbog složene sigurnosne situacije na području Slavonskog Broda, dana 07.05.1992., Jedinica je upućena u Slavonski Brod gdje su raspoređeni u mjesta Podvinje, Bukovje, Groblje i osiguranje mosta na Savi. S narečenog zadatka Jedinica je vraćena 21.07.1992. godine zbog složenog sigurnosnog stanja na pakračkom ratištu.
Na širem području Pakraca, Daruvara i Lipika svakodnevno su vršene oružane provokacije i teroristički napadi na položaje policije i branitelje grada. Uspostavljeni su borbeni-blokadni punktovi duž cijele linije obrane gdje je dolazilo u nekoliko navrata do oružanog sukoba Jedinice i terorista ali bez posljedica.

-Maslenica -

Dana 22.01.1993. godine Jedinica je upućena na područje PU Zadarsko-kninske gdje se provodila vojno-redarstvena operacija "Maslenica". Jedinica je u Stožeru akcije u Kneževićima dobila zapovijed da izvrši smjenu SJP „RIS“ Kutina na poziciji Ruja.
Tijekom preuzimanja položaja u vrlo nepovoljnim vremenskim uvjetima neprijatelj je borbeno djelovao duž cijele linije obrane. Sljedećeg dana, odbijen je neprijateljski pješački protunapad te su mu naneseni znatni gubitci.
Na položajima Velebita zajedno sa skupnim snagama Specijalne policije, Jedinica je kontinuirano izvršavala zadaće do konačnog potiskivanja neprijatelja u operaciji "Oluja-4".

- Medački džep -

Jedinica je u vremenskom periodu od 11. do 17.09.1993. godine sudjelovala u provođenju vojno-policijske operacije "Medački džep". Temeljem posebne zapovijedi Jedinica je preuzela položaje u mjestu Drljići gdje je izvršeno utvrđivanje položaja i izrada posebnih skloništa. Tijekom operacije, neprijatelj je djelovao topničkim oružjem a koristio je i zrakoplove koji su borbeno djelovali duž cijele linije bojišnice. Sukladno posebnoj zapovijedi, položaji su predani pripadnicima UNPROFOR-a.
Tijekom 1994. godine Jedinica je bila angažirana na izvršavanju borbenih zadaća u akciji "Poskok 2” na području Velebita.

-Kocka -

Na području PP Daruvar 12.05.1994. godine u mjestu Batinjska Rijeka izvršen je teroristički napad u kojem je smrtno stradalo pet civila.
U koordinaciji s drugim Jedinicama i krim. policijom, Jedinica je provodila opsežne potražno-izvidničke aktivnosti u cilju pronalaska terorista. S obzirom na blizinu privremeno okupiranog teritorija teroristi su uspjeli pobjeći, tako da poduzete aktivnosti nisu rezultirale njihovim uhićenjem. 

-Bljesak -

Budući da je neprijatelj na području Zapadne Slavonije svakodnevno oružano napadao na liniju obrane, pri čemu su stradavali branitelji i civilno pučanstvo, odlučeno je da se provede opsežna vojno-redarstvena operacija "Bljesak".
Dana 30.04.1995. godine Jedinica je upućena na područje Pakraca u mjesto Gornja Obrijež u čijoj se neposrednoj blizini na prikriven način stacionirala. Istoga dana, nakon izdavanja konkretnih zapovijedi, oko 23,00 sata Jedinica je, pored blokadnih punktova UN-a uvedena na polaznu liniju napada u mjestu Donje Kričke.
Dana 01.05.1995. godine u 03,00 sati Jedinica je uvedena u mjesto Gornje Kričke a u 06,00 sati izdana je zapovijed za početak operacije. Jedinica je podijeljena u 3 borbene skupine koje su se frontalno okretale južnom stranom uzvišenja Velika strana. Oko 07,00 sati s neprijateljske strane teroristi su otvorili vatru iz četiri utvrđena bunkera. Nakon polukružnog obuhvata te uporabom protuoklopnih sredstava teroristi su potisnuti iz bunkera u pravcu brda Ravneši. Nakon proboja neprijateljske linije u drugom vatrenom kontaktu s teroristima teško je ranjen Hegedić Davor koji je preminuo u transportu helikopterom. Nakon razbijanja neprijateljske terorističke skupine Jedinica je nastavila kretanje prema mjestu Gornji Kovačevac, gdje je stigla oko 10,00 sati. Treći vatreni kontakt s teroristima Jedinica je imala kod mjesta Rajčici ispod brda Čardačić a kojom prilikom je neutraliziran jedan terorist. U daljim borbama uništena su dva neprijateljska bunkera. Po ulasku u mjesto Rajčici zatečeni su pripadnici UN-a, koji su naknadno evakuirani u pravcu Pakraca. Daljnje kretanje nastavljeno je u pravcu mjesta Rađenovci gdje se oko 14,00 sati spojila sa SJP Alfa iz Zagreba, a zatim preko brda Kamenica nastavila kretanje u pravcu mjesta Trnakovac, gdje je stigla oko 19,00 sati. Po dolasku u neposrednu blizinu mjesta Trnakovac uočeno je pojačano kretanje neprijateljskih snaga i vozila u pravcu Okučana.
Dana 02.05.1995. godine u 05,45 sati Jedinica je u koordiniranoj akciji s drugim Jedinicama ušla u mjesto Trnakovac te nakon spajanja sa SJP „Alfa“ i SJP “Roda“ uspostavljena je linija te su istaknuti borbeni-blokadni punktovi. Tijekom narečenog dana, oko 23,00 sata prilikom sprječavanja prolaska zaostale terorističke grupe ranjen je Lovrić Ante.
Sljedećeg dana 03.05.1995. godine, Jedinica je upućena na područje Ivanovca gdje je stigla u 17,30 sati, a oko 19,15 sati krenula je prema brdu Martina kosa, u koordinaciji sa skupnim snagama Specijalne policije s konačnim ciljem ovladavanja kotom Omanovac.
Dana 04.05.1995. godine u 05,00 sati nastavljeno je kretanje preko uzvišenja Duga poljina, Hajdučkom kosom, Plandištem te oko 13,00 sati Jedinica se spojila sa SJP „Orao“ na Omanovcu.
Temeljem zapovijedi Stožera akcije, koordiniranim djelovanjem snaga Specijalne policije izvršeno je detaljno čišćenje šireg područja, kojom prilikom je nekoliko skupina odbjeglih terorista pružilo oružani otpor koji je učinkovito neutraliziran.
Nakon povlačenja postrojbi HV-a Jedinica je, sukladno posebnim zapovijedima bila angažirana u mjestu Gornji Rogolji, gdje su se provodile svakodnevne potražno-izvidničke aktivnosti.

- Oluja -

Dana 30.07.1995. godine oko 23,00 sata Jedinica je upućena u Modrić, gdje oko 11,00 sati spojila s drugim dijelom koji se nalazio od 22.07.1995. godine u VOC Šepurine. Jedinica je dobila konkretne zadatke, zaduženi su segmenti karata, razgovomici, UKV imenici, motorole i RU 20 te je terenskim vozilima transportirana na poziciju "Bukva". Po dolasku na prostor "Bukve" zapovjednik je upoznao sve djelatnike s predstojećim zadacima a zatim se oko 16,15 sati pješice krenulo u pravcu M. Golica gdje je stigla u 17,10 sati. Po dolasku na narečenu poziciju izdana je zapovijed da se urede prostori za smještaj i boravak na otvorenom te da se postave straže. Izvidničkoj skupini izdana je zapovijed da vrši izviđanja po dubini neprijatelja, ne otkrivajući svoje prisustvo. Izvidničke aktivnosti vršene su sva tri dana pred akciju, kojom prilikom su točno određeni neprijateljski položaji na širem prostoru Vršine.
Dana 02.08.1995. godine u 17,00 sati u IZM-u na poziciji "Lipa 1",održan je sastanak svih zapovjednika, na kojem je načelnik Sektora SP upoznao sve nazočne s trenutnom situacijom glede započinjanja s akcijom.
Dana 04.08.1995. godine u 05,00 sati putem pagera i UHF veze dobivena je zapovijed za početak akcije, prethodno je u 04,00 sata Jedinica stavljena u punu borbenu gotovost i izmještena je u pravcu Vršina. Nakon dobivene zapovijedi Jedinica je raspoređena u tri skupine, jačine svaka cca 50 djelatnika.
Zbog nepovoljne konfiguracije terena i postavljenih neprijateljskih položaja na dominantnim kotama, ispred glavnine snaga isturena je izvidnička skupina, s ciljem pravovremenog uočavanja neprijatelja. U 05,41 sati neposredno pored kolone pale su dvije minobacačke granate 120 mm.
Zbog eksplozije i djelovanja gelera ranjena su osmorica djelatnika: Rakijaš Šaša, Mikac Željko, Rumenjak Alen, Smolčić Ivan, Oslovar Miroslav, Perić Marko, Radoš Augustin i Vladić Vinko. Od posljedica ranjavanja preminuo je pričuvni djelatnik Rakijaš Šaša, dok je ostalim djelatnicima pružena prva pomoć a zatim su na nosilima upućeni u IZM na "Upi 1". Nakon početnog zastoja nastavljeno je dalje kretanje te oko 08,00 sati ostvaren je borbeni kontakt s četnicima, koji su snajperima i PAM-om onemogućavali dalje kretanje. Zatražena je raketno-topnička potpora nakon čega su dvije manje borbene grupe izvršile poluokruženje i uništile neprijateljske bunkere. U 10,50 sati nakon uspješno izvedene akcije u kojoj su upotrijebljeni RPG, tromblonske-trenutne mine i ručne bombe, probijena je prva neprijateljska linija. Ulaskom u bunkere zatečen je jedan mrtvi četnik i uništen jedan PAM. U blizini bunkera nalazile su se dvije barake s ukupno četrnaest ležaja a u manjem skloništu pronađen je minobacač 60 mm i jedan PKT. Tijekom daljeg napredovanja uočeno je još nekoliko bunkera i jedna baraka za smještaj cca petnaest četnika i gdje su se nalazila dva mitraljeza M-53 i jedan ručni bacač.
Tijekom borbenog djelovanja na pravcu kretanja Jedinica je pronašla nekoliko baraka za smještaj četnika te uređene minobacačke položaje i veće količine municije za streljačko naoružanje, ručne bombe, ručne raketne bacače koje su četnici u paničnom bijegu ostavili. U 20,30 sati Jedinica je zaustavila daljnje kretanje zbog noći kada je i zapovjedno određen odmor.	Dana 05.08.1995. godine u
05,00 sati uslijedila je druga etapa operacije. Jedinica je nastavila kretanje preko područja Duman u pravcu Bukove kose gdje su pronađeni uređeni četnički položaji kao i na području Jatara i Duliba.
U 10,10 sati Jedinica je stigla na glavnu komunikaciju Gospić - Gračac u mjesto Lončari, nakon odmora od cca 30 minuta, upućena je na poziciju iza Gračaca s ciljem bočne zaštite. U 14,00 sati Jedinica je stigla na krajnju poziciju s dvije grupe dok su ostali djelatnici zaposjeli naseljeno mjesto Žutici nedaleko od Gračaca.
Dana 06.08.1995. godine, upućene su dvije grupe jačine cca 50 djelatnika iz smjera Gračaca u pravcu mjesta Danilovid sa zadaćom pretresa objekata te poradi zaštite desnog boka ceste Gračac - Bruvno. Oko 17,30 sati Jedinica je stigla do zapovjeđene pozicije gdje su uspostavljeni BBP-i.
Dana 07.08.1995. godine u vozilima Jedinice djelatnici su prevezeni do mjesta Bruvno. Grupa jačine cca 50 djelatnika upućena je da nastavi prodor s ostalim jedinicama u mjesto Mazin. Nakon ulaska jedinica u Mazin upućen je i preostali dio Jedinice, te nakon spajanja, vozilima se krenulo u pravcu Gornjeg Lapca. Jedinica je dobila zadatak da se rasporedi duž ceste G. Lapac - Kulen Vakuf poradi osiguranja komunikacije. Grupa jačine cca 30 djelatnika ušla je u mjesto Boričevci i nastavila kretanje u pravcu Kulen Vakufa. Tijekom nastupanja prema mjestu Kulen Vakuf na cca 1500 metara od Boričevaca grupa je ušla u bazu UNCRO-a (JORD.BAT.) po odobrenju časnika UN-a.
Na zahtjev časnika, pripadnicima UNCRO-a, dostavljena je voda i hrana. Oko 18,00 sati grupa je stigla nadomak Kulen Vakufa i sukladno zapovijedi jedna grupa je upućena na desni bok južno od Kulen Vakufa gdje su uspostavljeni BBP.
Za vrijeme zaposjedanja BBP-a, iznad Kulen Vakufa izviđani su neprijateljski položaji te je ujedno navođeno topništvo poradi zaštite naših postrojbi. Tijekom izvršavanja naprijed narečenih zadaća nije dolazilo do borbenog kontakta s neprijateljem.
Tijekom provođenja operacije "Oluja" RT Bitnica djelovala je i izvršavala borbene zadaće za vrijeme trajanja operacije.
Dana 07.08.1995. godine oko 17,00 sati došlo je do ranjavanja djelatnika Štefan Gorana od plamena VLR 128 mm, nakon pružene liječničke pomoći djelatnik je transportiran u bolnicu Gospić a zatim u Rijeku.
Angažman je završen 10.08.1995. godine, kada je izvršena smjena na BBP-ima koje su preuzeli pripadnici HV.
Nakon završetka operacije "Oluja", Jedinica je u sklopu skupnih snaga Specijalne policije sudjelovala u čišćenju oslobođenih teritorija na području Petrove gore, Gračaca, Korenice, Vrlike i Svilaje.

Tijekom Domovinskog rata u obrani suvereniteta RH živote su položili Željko Cindrić, Ivica Filković, Dražen Baniček, Dubravko Lukačević, Davor Hegedić i Šaša Rakijaš. Teže i lakše je ranjeno 50 djelatnika aktivnog i pričuvnog sastava.
Na ustrojavanju Jedinice bili su angažirani pomoćnik načelnika PU Mirko Kirin, i Hamdija Mašinović koji je postavljen za zapovjednika satnije Posebne jedinice policije te Trogrlić Josip za zapovjednika druge satnije.
Tijekom 1991. godine do 01.09. zapovjednik Jedinice bio je Miralem Alečković, a od 01.09.1991. do 2000. godine zapovjednik Jedinice bio je Hamdija Mašinović.

Jedinicom je prošlo 302 djelatnika djelatnog sastava i 418 pričuvnih djelatnika.
Zbog izuzetnog zalaganja tijekom Domovinskog rata, odlukom predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana odlikovano je Spomenicom domovinskog rata - 235 pripadnika postrojbe - 6 posmrtno;
Red bana Josipa Jelačića - 2 djelatnika;
Red kneza Domagoja -17 djelatnih i 4 pričuvna djelatnika;
Red Nikole Šubića Zrinskog -19 djelatnik i 1 pričuvni (posmrtno) djelatnik;
Red hrvatskog križa -10 djelatnika;
Red hrvatskog trolista - 76 djelatnih i 18 pričuvnih djelatnika;
Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana - 6 djelatnika;
Medalja «Bljesak» - 88 djelatnih i 74 pričuvnih djelatnika;
Medalja «Oluja» -128 djelatnih i 90 pričuvnih djelatnika;

Iz Koprivnice su u toj postrojbi bili: prvi zapovjednik postrojbe Miralem Alečković,te Ivica Jurenec, Mirko Hanžeković, Josip Škorjanec, Đuro Zvonar, Josip Arap, Zlatko Loinjak, Snježan Bartolović, Borislav Matica, Siniša Tot, Miško Sermek, Nenad Hum, Dejan Kirilenko, Stjepan Samoborec, Darko Vočanec, Ivica Zagorščak, Damir Glatki, Nenad Rehorović, Vlado Telebar, Damir Đurašin, Nedeljko Ambrošić, Boris Kolar, Silvio Kolar, Tihomir Ruk, Branko Vučkovečki, Dejan Martinčić, Dražen Baniček (poginuo), Ivan Mehkek (poginuo), Nenad Balaško (umro), Božidar Jambrešić (poginuo) Goran Vlašiček, Krunoslav Petričević, Damir Halavuk, Mladen Lendvaj (poginuo), Darko Tolić, Pavel Katalenić, Ivan Bubnjar, Josip Cenkovčan, Miroslav Mikulić, Marijan Golubić, Mladen Rušak, Mladen Dam, Boris Fabijanec, Niko Lončar (stradao nesretnim slučajem), Vlado Dotov, Željko Puž i Stjepan Stipan.

Odlikovanja 
2012.: Red Nikole Šubića Zrinskog za iskazano junaštvo pripadnika postrojbe u Domovinskom ratu

Izvori 
 USJP Omega 
 Središnji arhiv MORH-Zagreb
 Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
 Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, No.8 Ožujak 2015. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=200821

Poveznice 
 Specijalna policija Republike Hrvatske
 Hrvatska policija
 Ministarstvo unutarnjih poslova

Vanjske poveznice 
 MUP, Specijalna policija 

 Web stranica Domovinski rat , 

Policija u Hrvatskoj
Hrvatske postrojbe u Domovinskom ratu
Bjelovar
Nositelji Reda Nikole Šubića Zrinskog